До списку лускокрилих Нової Зеландії віднесені метелики і молі, що були зареєстровані в Новій Зеландії.

Згідно з оцінками, станом на 2017 рік зареєстровано близько 1800 видів лускокрилих з 48 родин, що трапляються на території Нової Зеландії. З них близько 1600 видів є ендемічними.

Денні метелики

Сонцевики (Nymphalidae) 
 Argyrophenga antipodum Doubleday, 1845
 Argyrophenga harrisi Craw, 1978
 Argyrophenga janitae Craw, 1978
 Danaus chrysippus petilia Stoll, 1790
 Danaus plexippus plexippus Linnaeus, 1758
 Dodonidia helmsii Butler, 1884
 Erebiola butleri Fereday, 1879
 Hypolimnas bolina nerina Fabricius, 1775
 Junonia villida calybe Godart, 1819
 Melanitis leda bankia Fabricius, 1775
 Opsiphanes cassina C. Felder & R. Felder, 1862
 Opsiphanes tamarindi C. Felder & R. Felder, 1861
 Oreixenica lathionella herceus Waterhouse & Lyell, 1914
 Percnodaimon pluto Butler, 1876
 Tirumala hamata hamata Macleay, 1826
 Vanessa gonerilla Fabricius, 1775
 Vanessa itea Fabricius, 1775
 Vanessa kershawi McCoy, 1868

Синявцеві (Lycaenidae) 
 Lampides boeticus (Linnaeus, 1767)
 Lycaena boldenarum White, 1862
 Lycaena feredayi Bates, 1867
 Lycaena rauparaha Fereday, 1877
 Lycaena salustius Fabricius, 1793
 Zizina labradus labradus (Godart, 1824)
 Zizina otis (Fabricius, 1787)

Біланові (Pieridae) 
 Catopsilia pomona pomona Fabricius, 1775
 Pieris rapae rapae Linnaeus, 1758

Молі

Ведмедиці (Arctiidae) 
 Metacrias erichrysa Meyrick, 1886
 Metacrias huttoni (Butler, 1879)
 Metacrias strategica (Hudson, 1889)
 Nyctemera amica (White, 1841)
 Nyctemera annulata (Boisduval, 1832)
 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
 Utetheisa lotrix lotrix (Cramer, 1777)
 Utetheisa pulchelloides vaga Jordan, 1939

Batrachedridae 
 Batrachedra agaura Meyrick, 1901
 Batrachedra arenosella (Walker, 1864)
 Batrachedra astricta Philpott, 1930
 Batrachedra eucola Meyrick, 1889
 Batrachedra filicicola Meyrick, 1917
 Batrachedra litterata Philpott, 1928
 Batrachedra psithyra Meyrick, 1889
 Batrachedra tristicta Meyrick, 1901
 Houdinia flexilissima Hoare, Dugdale & Watts, 2006

Бластобазиди (Blastobasidae) 
 Blastobasis tarda Meyrick, 1902
 Oegoconia caradjai Popescu-Gorj & Capuse, 1965

Шовкопряди (Bombycidae) 
 Bombyx mori Linnaeus, 1758 — шовкопряд шовковичний

Carposinidae 
 Campbellana attenuata Salmon & Bradley, 1956
 Ctenarchis cramboides Dugdale, 1995
 Glaphyrarcha euthrepta Meyrick, 1938
 Carposina adreptella (Walker, 1864)
 Carposina canescens Philpott, 1930
 Carposina contactella (Walker, 1866)
 Carposina cryodana (Meyrick, 1885)
 Carposina epomiana (Meyrick, 1885)
 Carposina eriphylla (Meyrick, 1888)
 Carposina exochana (Meyrick, 1888)
 Carposina gonosemana (Meyrick, 1882)
 Carposina ignobilis Philpott, 1930
 Carposina iophaea (Meyrick, 1907)
 Carposina literata (Philpott, 1930)
 Carposina maculosa (Philpott, 1927)
 Carposina morbida (Meyrick, 1912)
 Carposina philpotti hudsoni (Dugdale, 1988)
 Carposina philpotti philpotti (Dugdale, 1971)
 Carposina rubophaga (Dugdale, 1988)
 Carposina sanctimonea (Clarke, 1926)
 Carposina sarcanthes (Meyrick, 1918)
 Coscinoptycha improbana Meyrick, 1881
 Paramorpha marginata (Philpott, 1931)

Хореутиди (Choreutidae) 
 Asterivora albifasciata Philpott, 1924
 Asterivora analoga Meyrick, 1912
 Asterivora antigrapha Meyrick, 1911
 Asterivora barbigera Meyrick, 1915
 Asterivora chatuidea Clarke, 1926
 Asterivora colpota Meyrick, 1911
 Asterivora combinatana Walker, 1863
 Asterivora exocha Meyrick, 1907
 Asterivora fasciata Philpott, 1930
 Asterivora inspoliata Philpott, 1930
 Asterivora iochondra Meyrick, 1911
 Asterivora marmarea Meyrick, 1888
 Asterivora microlitha Meyrick, 1888
 Asterivora ministra Meyrick, 1912
 Asterivora nivescens Philpott, 1926
 Asterivora oleariae Dugdale, 1979
 Asterivora symbolaea Meyrick, 1888
 Asterivora tillyardi Philpott, 1924
 Asterivora tristis Philpott, 1930
 Asterivora urbana Clarke, 1926
 Tebenna micalis (small thistle moth) (Mann, 1857)

Чохликові молі (Coleophoridae) 
 Coleophora alcyonipennella Kollar, 1832
 Coleophora mayrella Huebner, [1813]
 Coleophora versurella Zeller, 1849

Copromorphidae 
 Isonomeutis amauropa Meyrick, 1888
 Isonomeutis restincta Meyrick, 1923
 Phycomorpha metachrysa Meyrick, 1914

Розкішні вузькокрилі молі (Cosmopterigidae) 

 Circoxena ditrocha Meyrick, 1916
 Cosmopterix attenuatella (Walker, 1864)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Microcolona characta Meyrick, 1897
 Microcolona limodes Meyrick, 1897
 Pyroderces aellotricha Meyrick, 1889
 Pyroderces anarithma Meyrick, 1889
 Pyroderces apparitella Walker, 1864
 Pyroderces deamatella Walker, 1864
 Thectophila acmotypa Meyrick, 1927

Червиці (Cossidae) 
 Endoxyla cinereus (Tepper, 1890)

Вогнівки-трав'янки (Crambidae) 
 Achyra affinitalis (Lederer, 1863)
 Angustalius malacelloides (Bleszynski, 1955)
 Antiscopa acompa Meyrick, 1885
 Antiscopa elaphra Meyrick, 1885
 Antiscopa epicomia Meyrick, 1885
 Clepsicosma iridia Meyrick, 1888
 Culladia strophaea (Meyrick, 1905)
 Deana hybreasalis (Walker, 1859)
 Eudonia alopecias Meyrick, 1901
 Eudonia aspidota Meyrick, 1885
 Eudonia asterisca Meyrick, 1885
 Eudonia atmogramma Meyrick, 1915
 Eudonia axena Meyrick, 1885e
 Eudonia bisinualis Hudson, 1928
 Eudonia cataxesta Meyrick, 1885
 Eudonia chalara Meyrick, 1901
 Eudonia characta Meyrick, 1885
 Eudonia chlamydota Meyrick, 1885
 Eudonia choristis Meyrick, 1907
 Eudonia colpota Meyrick, 1888
 Eudonia critica Meyrick, 1885
 Eudonia crypsinoa Meyrick, 1885
 Eudonia cymatias Meyrick, 1885
 Eudonia cyptastis Meyrick, 1909
 Eudonia deltophora Meyrick, 1885
 Eudonia dinodes Meyrick, 1885
 Eudonia dochmia Meyrick, 1905
 Eudonia epicremna Meyrick, 1885
 Eudonia feredayi Knaggs, 1867
 Eudonia gressitti Munroe, 1964
 Eudonia gyrotoma Meyrick, 1909
 Eudonia hemicycla Meyrick, 1885
 Eudonia hemiplaca Meyrick, 1889
 Eudonia legnota Meyrick, 1885
 Eudonia leptalea Meyrick, 1885
 Eudonia leucogramma Meyrick, 1885
 Eudonia linealis Walker, 1866
 Eudonia locularis Meyrick, 1912
 Eudonia luminatrix Meyrick, 1909
 Eudonia manganeutis Meyrick, 1885
 Eudonia melanaegis Meyrick, 1885
 Eudonia meliturga Meyrick, 1905
 Eudonia microphthalma Meyrick, 1885
 Eudonia minualis Walker, 1866
 Eudonia octophora Meyrick, 1885
 Eudonia oculata Philpott, 1927
 Eudonia oreas Meyrick, 1885
 Eudonia organaea Meyrick, 1901
 Eudonia pachyerga Meyrick, 1927
 Eudonia paltomacha Meyrick, 1885
 Eudonia periphanes Meyrick, 1885
 Eudonia philerga Meyrick, 1885
 Eudonia philetaera Meyrick, 1885
 Eudonia pongalis C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Eudonia psammitis campbellensis Munroe, 1964
 Eudonia psammitis psammitis Meyrick, 1885
 Eudonia quaestoria Meyrick, 1929
 Eudonia rakaiaensis Knaggs, 1867
 Eudonia sabulosella Walker, 1863
 Eudonia steropaea Meyrick, 1885
 Eudonia subditella Walker, 1866
 Eudonia submarginalis Walker, 1863
 Eudonia thyridias Meyrick, 1905
 Eudonia torodes Meyrick, 1901
 Eudonia triclera Meyrick, 1905
 Eudonia trivirgata C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Eudonia ustiramis Meyrick, 1931
 Eudonia xysmatias Meyrick, 1907
 Eudonia zophoclaena Meyrick, 1923
 Exsilirarcha graminea Salmon & Bradley, 1956
 Gadira acerella Walker, 1866
 Gadira leucophthalma Meyrick, 1883
 Gadira petraula Meyrick, 1883
 Glaucocharis auriscriptella Walker, 1864
 Glaucocharis bipunctella Walker, 1866
 Glaucocharis chrysochyta Meyrick, 1883
 Glaucocharis elaina Meyrick, 1883
 Glaucocharis epiphaea Meyrick, 1885
 Glaucocharis harmonica Meyrick, 1888
 Glaucocharis helioctypa Meyrick, 1883
 Glaucocharis holanthes Meyrick, 1885
 Glaucocharis interrupta C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Glaucocharis lepidella Walker, 1866
 Glaucocharis leucoxantha Meyrick, 1883
 Glaucocharis metallifera Butler, 1877
 Glaucocharis microdora Meyrick, 1905
 Glaucocharis parorma Meyrick, 1924
 Glaucocharis planetopa Meyrick, 1923
 Glaucocharis pyrsophanes Meyrick, 1883
 Glaucocharis selenaea Meyrick, 1885
 Glaucocharis stella Meyrick, 1938
 Heliothela atra (Butler, 1877)
 Hellula hydralis Guenee, 1854
 Hellula undalis Fabricius, 1781
 Hygraula nitens (Butler, 1880)
 Kupea electilis Philpott, 1930
 Maoricrambus oncobolus (Meyrick, 1885)
 Musotima aduncalis C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Musotima nitidalis Walker, 1866
 Orocrambus abditus Philpott, 1924
 Orocrambus aethonellus Meyrick, 1883
 Orocrambus angustipennis Zeller, 1877
 Orocrambus apicellus Zeller, 1863
 Orocrambus callirrhous Meyrick, 1883
 Orocrambus catacaustus Meyrick, 1885
 Orocrambus clarkei clarkei Philpott, 1930
 Orocrambus clarkei eximia Salmon, 1946
 Orocrambus corruptus Butler, 1877
 Orocrambus crenaeus Meyrick, 1885
 Orocrambus cultus Philpott, 1917
 Orocrambus cyclopicus Meyrick, 1883
 Orocrambus dicrenellus Meyrick, 1883
 Orocrambus enchophorus Meyrick, 1885
 Orocrambus ephorus Meyrick, 1885
 Orocrambus flexuosellus Doubleday in White & Doubleday, 1843
 Orocrambus fugitivellus Hudson, 1950
 Orocrambus geminus Patrick, 1991
 Orocrambus haplotomus Meyrick, 1883
 Orocrambus harpophorus Meyrick, 1883
 Orocrambus heliotes Meyrick, 1888
 Orocrambus heteraulus Meyrick, 1905
 Orocrambus horistes Meyrick, 1902
 Orocrambus isochytus Meyrick, 1888
 Orocrambus jansoni Gaskin, 1975
 Orocrambus lectus Philpott, 1929
 Orocrambus lewisi Gaskin, 1975
 Orocrambus lindsayi Gaskin, 1975
 Orocrambus machaeristes Meyrick, 1905
 Orocrambus melampetrus Purdie, 1884
 Orocrambus melitastes Meyrick, 1909
 Orocrambus mylites Meyrick, 1888
 Orocrambus oppositus Philpott, 1915
 Orocrambus ordishi Gaskin, 1975
 Orocrambus ornatus Philpott, 1927
 Orocrambus paraxenus Meyrick, 1885
 Orocrambus philpotti Gaskin, 1975
 Orocrambus punctellus Hudson, 1950
 Orocrambus ramosellus Doubleday in White & Doubleday, 1843
 Orocrambus scoparioides Philpott, 1914
 Orocrambus scutatus Philpott, 1917
 Orocrambus simplex Butler, 1877
 Orocrambus siriellus Meyrick, 1883
 Orocrambus sophistes (Meyrick, 1905)
 Orocrambus sophronellus Meyrick, 1885
 Orocrambus thymiastes Meyrick, 1901
 Orocrambus tritonellus Meyrick, 1885
 Orocrambus tuhualis C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Orocrambus ventosus Meyrick, 1920
 Orocrambus vittellus Doubleday in White & Doubleday, 1843
 Orocrambus vulgaris Butler, 1877
 Orocrambus xanthogrammus Meyrick, 1883
 Proternia philocapna Meyrick, 1884
 Protyparcha scaphodes Meyrick, 1909
 Pyrausta comastis (Meyrick, 1884)
 Sceliodes cordalis (Doubleday in White & Doubleday, 1843)
 Spoladea recurvalis (Fabricius, 1775)
 Tauroscopa gorgopis Meyrick, 1888
 Tauroscopa notabilis Philpott, 1923
 Tauroscopa trapezitis Meyrick, 1905
 Tawhitia glaucophanes Meyrick, 1907
 Tawhitia pentadactyla Zeller, 1863
 Udea adversa Philpott, 1917
 Udea antipodea Salmon in Salmon & Bradley, 1956
 Udea daiclesalis Walker, 1859
 Udea flavidalis Doubleday in White & Doubleday, 1843
 Udea marmarina Meyrick, 1884
 Udea notata Butler, 1879
 Udea pantheropa Meyrick, 1902
 Uresiphita maorialis (C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875)

Ctenuchidae 
 Antichloris viridis Druce, 1884

Плоскі молі (Depressariidae)
 Cryptolechia rhodobapta Meyrick, 1923
 Cryptolechia semnodes Meyrick, 1911
 Donacostola notabilis (Philpott, 1928)
 Eutorna caryochroa Meyrick, 1889
 Eutorna inornata Philpott, 1927
 Eutorna phaulocosma Meyrick, 1906
 Eutorna symmorpha Meyrick, 1889
 Heliostibes vibratrix Meyrick, 1927
 Nymphostola galactina (C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875)
 Proteodes carnifex Butler, 1877
 Proteodes clarkei Philpott, 1926
 Proteodes melographa Meyrick, 1927
 Proteodes profunda Meyrick, 1905
 Proteodes smithi Howes, 1946

Злакові молі-мінери (Elachistidae) 
 Cosmiotes archaeonoma Meyrick, 1889
 Cosmiotes exaula Meyrick, 1889
 Cosmiotes helonoma Meyrick, 1889
 Cosmiotes laqueorum Dugdale, 1971
 Cosmiotes ochroleuca Meyrick, 1923
 Cosmiotes ombrodoca Meyrick, 1889
 Cosmiotes watti Philpott, 1924
 Elachista eurychora Meyrick, 1919
 Elachista galatheae antipodensis Dugdale, 1971
 Elachista galatheae galatheae Viette, 1954
 Elachista gerasmia Meyrick, 1889
 Elachista hookeri Dugdale, 1971
 Elachista melanura Meyrick, 1889
 Elachista napaea Philpott, 1930
 Elachista plagiaula Meyrick, 1938
 Elachista pumila Dugdale, 1971
 Elachista sagittifera Philpott, 1927
 Elachista thallophora Meyrick, 1889

Зонтичні молі (Epermeniidae) 
 Thambotricha vates Meyrick, 1922

Galacticidae 
 Tanaoctena dubia Philpott, 1931

Виїмчастокрилі молі (Gelechiidae) 
 Anarsia dryinopa Lower, 1897
 Anisoplaca achyrota Meyrick, 1886
 Anisoplaca acrodactyla Meyrick, 1907
 Anisoplaca cosmia Bradley, 1956
 Anisoplaca fraxinea Philpott, 1928
 Anisoplaca ptyoptera Meyrick, 1886
 Aristotelia paradesma (Meyrick, 1886)
 Athrips zophochalca (Meyrick, 1918)
 Biloba subsecivella (Zeller, 1852)
 Chrysoesthia drurella (Fabricius, 1775)
 Epiphthora melanombra Meyrick, 1888
 Epiphthora nivea Philpott, 1930
 Hierodoris insignis Philpott, 1926
 Hierodoris atychioides Butler, 1877
 Hierodoris bilineata Salmon, 1948
 Hierodoris callispora Meyrick, 1912
 Hierodoris chlorobela Meyrick, 1921
 Hierodoris electrica Meyrick, 1889
 Hierodoris eremita Philpott, 1930
 Hierodoris frigida Philpott, 1923
 Hierodoris illita C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Hierodoris iophanes Meyrick, 1912
 Kiwaia aerobatis Meyrick, 1924
 Kiwaia brontophora Meyrick, 1886
 Kiwaia caerulaea Hudson, 1925
 Kiwaia calaspidea Clarke, 1934
 Kiwaia cheradias Meyrick, 1909
 Kiwaia contraria Philpott, 1930
 Kiwaia dividua Philpott, 1921
 Kiwaia eurybathra Meyrick, 1931
 Kiwaia glaucoterma Meyrick, 1911
 Kiwaia heterospora Meyrick, 1924
 Kiwaia hippeis Meyrick, 1901
 Kiwaia jeanae Philpott, 1930
 Kiwaia lapillosa Meyrick, 1924
 Kiwaia lenis Philpott, 1929
 Kiwaia lithodes Meyrick, 1886
 Kiwaia matermea Povolny, 1974
 Kiwaia monophragma Meyrick, 1886
 Kiwaia neglecta Philpott, 1924
 Kiwaia parapleura Meyrick, 1886
 Kiwaia parvula Philpott, 1930
 Kiwaia pharetria Meyrick, 1886
 Kiwaia plemochoa Meyrick, 1916
 Kiwaia pumila Philpott, 1928
 Kiwaia schematica Meyrick, 1886
 Kiwaia thyraula Meyrick, 1886
 Megacraspedus calamogonus Meyrick, 1886
 Phthorimaea operculella (Zeller, 1873)
 Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)
 Symmetrischema tangolias (Gyen, 1913)
 Thiotricha lindsayi Philpott, 1927
 Thiotricha oleariae Hudson, 1928
 Thiotricha tetraphala Meyrick, 1886
 Thiotricha thorybodes Meyrick, 1886

П'ядуни (Geometridae) 
 Adeixis griseata (Hudson, 1903)
 Anachloris subochraria (Doubleday in White & Doubleday, 1843)
 Aponotoreas anthracias (Meyrick, 1883)
 Aponotoreas dissimilis (Philpott, 1914)
 Aponotoreas incompta (Philpott, 1918)
 Aponotoreas insignis (Butler, 1877)
 Aponotoreas orphnaea (Meyrick, 1884)
 Aponotoreas synclinalis (Hudson, 1903)
 Aponotoreas villosa (Philpott, 1917)
 Arctesthes catapyrrha (Butler, 1877)
 Arctesthes siris (Hudson, 1908)
 Asaphodes abrogata (Walker, 1862)
 Asaphodes adonis (Hudson, 1898)
 Asaphodes aegrota (Butler, 1879)
 Asaphodes albalineata (Philpott, 1915)
 Asaphodes aphelias (Prout, 1939)
 Asaphodes beata (Butler, 1877)
 Asaphodes camelias Meyrick, 1888
 Asaphodes campbellensis (Dugdale, 1964)
 Asaphodes cataphracta (Meyrick, 1883)
 Asaphodes chionogramma (Meyrick, 1883)
 Asaphodes chlamydota (Meyrick, 1883)
 Asaphodes chlorocapna Meyrick, 1925
 Asaphodes cinnabari Howes, 1912
 Asaphodes citroena (Clarke, 1934)
 Asaphodes clarata Walker, 1862
 Asaphodes cosmodora Meyrick, 1888
 Asaphodes declarata Prout, 1914
 Asaphodes dionysias Meyrick, 1907
 Asaphodes exoriens Prout, 1912
 Asaphodes frivola Meyrick, 1913
 Asaphodes glaciata Hudson, 1925
 Asaphodes helias Meyrick, 1884
 Asaphodes ida Clarke, 1926
 Asaphodes imperfecta Philpott, 1905
 Asaphodes limonodes Meyrick, 1888
 Asaphodes mnesichola Meyrick, 1888
 Asaphodes nephelias Meyrick, 1884
 Asaphodes obarata C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Asaphodes omichlias Meyrick, 1884b
 Asaphodes oraria Philpott, 1903
 Asaphodes oxyptera Hudson, 1909
 Asaphodes peripheraea Meyrick, 1905
 Asaphodes philpotti Prout, 1927
 Asaphodes prasinias Meyrick, 1884
 Asaphodes prymnaea Meyrick, 1911
 Asaphodes recta Philpott, 1905
 Asaphodes sericodes Meyrick, 1915
 Asaphodes stephanitis Meyrick, 1907
 Asaphodes stinaria (Guenée, 1868)
 Austrocidaria anguligera Butler, 1879
 Austrocidaria arenosa Howes, 1911
 Austrocidaria bipartita Prout, 1958
 Austrocidaria callichlora Butler, 1879
 Austrocidaria cedrinodes Meyrick, 1911
 Austrocidaria gobiata C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Austrocidaria haemophaea Meyrick, 1925
 Austrocidaria lithurga Meyrick, 1911
 Austrocidaria parora Meyrick, 1885
 Austrocidaria praerupta Philpott, 1918
 Austrocidaria prionota Meyrick, 1884
 Austrocidaria similata Walker, 1862
 Austrocidaria stricta Philpott, 1915
 Austrocidaria umbrosa Philpott, 1917
 Austrocidaria venustatis Salmon, 1946 
 Cephalissa siria Meyrick, 1883
 Chalastra aristarcha Meyrick, 1892
 Chalastra ochrea Howes, 1911
 Chalastra pellurgata Walker, 1862
 Chloroclystis filata Guenee, 1857
 Chloroclystis impudicis Dugdale, 1964
 Chloroclystis inductata Walker, 1862
 Chloroclystis lichenodes Purdie, 1887
 Chloroclystis nereis Meyrick, 1888
 Chloroclystis sphragitis Meyrick, 1888
 Chloroclystis testulata Guenee, 1857
 Cleora scriptaria (Walker, 1860)
 Dasyuris anceps anceps Butler, 1877
 Dasyuris anceps grisescens Prout, 1939
 Dasyuris austrina Philpott, 1928
 Dasyuris callicrena Meyrick, 1884
 Dasyuris catadees Prout, 1939
 Dasyuris enysii Butler, 1877
 Dasyuris fulminea Philpott, 1915
 Dasyuris hectori Butler, 1877
 Dasyuris leucobathra Meyrick, 1911
 Dasyuris micropolis Meyrick, 1929
 Dasyuris octans Hudson, 1923
 Dasyuris partheniata Guenee, 1868
 Dasyuris pluviata Hudson, 1928
 Dasyuris strategica Meyrick, 1884
 Dasyuris transaurea Howes, 1912
 Declana atronivea Walker, 1865
 Declana egregia C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Declana feredayi Butler, 1877
 Declana floccosa Walker, 1858
 Declana glacialis Hudson, 1903
 Declana griseata Hudson, 1898
 Declana hermione Hudson, 1898
 Declana junctilinea Walker, 1865
 Declana leptomera Walker, 1858
 Declana niveata Butler, 1879
 Declana toreuta Meyrick, 1929
 Dichromodes cynica Meyrick, 1911
 Dichromodes gypsotis Meyrick, 1888
 Dichromodes ida Hudson, 1905
 Dichromodes niger Butler, 1877
 Dichromodes simulans Hudson, 1905
 Dichromodes sphaeriata C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Elvia glaucata Walker, 1862
 Epicyme rubropunctaria (Doubleday in White & Doubleday, 1843)
 Epiphryne charidema autocharis Meyrick, 1924
 Epiphryne charidema charidema Meyrick, 1909
 Epiphryne undosata C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Epiphryne verriculata C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Epiphryne xanthaspis Meyrick, 1884
 Epyaxa lucidata Walker, 1862
 Epyaxa rosearia Doubleday in White & Doubleday, 1843
 Epyaxa venipunctata Walker, 1863
 Gellonia dejectaria Walker, 1860
 Gellonia pannularia Guenee, 1868
 Gingidiobora nebulosa Philpott, 1917
 Gingidiobora subobscurata Walker, 1862
 Helastia alba Craw, 1987
 Helastia angusta Craw, 1987
 Helastia christinae Craw, 1987
 Helastia cinerearia Doubleday in White & Doubleday, 1843
 Helastia clandestina Philpott, 1921
 Helastia corcularia Guenee, 1868
 Helastia cryptica Craw, 1987
 Helastia cymozeucta Meyrick, 1913
 Helastia expolita Philpott, 1917
 Helastia farinata Warren, 1896
 Helastia mutabilis Craw, 1987
 Helastia ohauensis Craw, 1987
 Helastia plumbea Philpott, 1915
 Helastia salmoni Craw, 1987
 Helastia scissa Craw, 1987
 Helastia semisignata Walker, 1862
 Helastia siris Hawthorne, 1897
 Helastia triphragma Meyrick, 1884
 Homodotis amblyterma Meyrick, 1931
 Homodotis falcata Butler, 1879
 Homodotis megaspilata Walker, 1862
 Horisme suppressaria (Walker, 1863)
 Hydriomena arida Butler, 1879a
 Hydriomena canescens Philpott, 1918
 Hydriomena clarkei Howes, 1917
 Hydriomena deltoidata Walker, 1862
 Hydriomena hemizona Meyrick, 1897
 Hydriomena iolanthe Hudson, 1939
 Hydriomena purpurifera Fereday, 1884
 Hydriomena rixata C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Hydriomena subrectaria Guenee, 1858
 Ischalis fortinata Guenee, 1868
 Ischalis gallaria Walker, 1860
 Ischalis nelsonaria C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Ischalis variabilis Warren, 1895
 Microdes epicryptis Meyrick, 1897
 Microdes quadristrigata Walker, 1862
 Notoreas arcuata Philpott, 1921
 Notoreas atmogramma Meyrick, 1911
 Notoreas blax Prout, 1939
 Notoreas casanova Patrick & Hoare, 2010
 Notoreas chioneres Prout, 1939
 Notoreas chrysopeda Meyrick, 1888
 Notoreas edwardsi Patrick & Hoare, 2010
 Notoreas galaxias Hudson, 1928
 Notoreas hexaleuca (Meyrick, 1914)
 Notoreas ischnocyma Meyrick, 1905
 Notoreas isoleuca Meyrick, 1897
 Notoreas isomoera Prout, 1939
 Notoreas mechanitis (Meyrick, 1883)
 Notoreas niphocrena (Meyrick, 1883)
 Notoreas ortholeuca Hudson, 1923
 Notoreas paradelpha (Meyrick, 1883)
 Notoreas perornata (Walker, 1863)
 Notoreas simplex Hudson, 1898
 Orthoclydon chlorias (Meyrick, 1884)
 Orthoclydon praefectata (Walker, 1861)
 Orthoclydon pseudostinaria (Hudson, 1918)
 Paradetis porphyrias (Meyrick, 1884)
 Paranotoreas brephosata Walker, 1862
 Paranotoreas ferox Butler, 1877
 Paranotoreas fulva Hudson, 1905
 Paranotoreas opipara Philpott, 1915
 Paranotoreas zopyra Meyrick, 1884
 Pasiphila acompsa Prout, 1927
 Pasiphila aristias Meyrick, 1897
 Pasiphila bilineolata Walker, 1862
 Pasiphila charybdis Butler, 1879
 Pasiphila cotinaea Meyrick, 1913
 Pasiphila dryas Meyrick, 1891
 Pasiphila erratica Philpott, 1916
 Pasiphila fumipalpata C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Pasiphila furva Philpott, 1917
 Pasiphila halianthes Meyrick, 1907
 Pasiphila heighwayi Philpott, 1927
 Pasiphila humilis Philpott, 1917
 Pasiphila lunata Philpott, 1912
 Pasiphila magnimaculata Philpott, 1915
 Pasiphila malachita Meyrick, 1913
 Pasiphila melochlora Meyrick, 1911
 Pasiphila muscosata Walker, 1862
 Pasiphila nebulosa Dugdale, 1971
 Pasiphila plinthina Meyrick, 1888
 Pasiphila punicea Philpott, 1923
 Pasiphila rivalis Philpott, 1916
 Pasiphila rubella Philpott, 1915
 Pasiphila sandycias Meyrick, 1905
 Pasiphila semochlora Meyrick, 1919
 Pasiphila suffusa Hudson, 1928
 Pasiphila urticae Hudson, 1939
 Pasiphila vieta Hudson, 1950
 Phrissogonus laticostatus (Walker, 1862)
 Poecilasthena pulchraria Doubleday in White & Doubleday, 1843
 Poecilasthena schistaria Walker, 1861
 Poecilasthena subpurpureata Walker, 1863
 Pseudocoremia albafasciata Philpott, 1915
 Pseudocoremia berylia Howes, 1943
 Pseudocoremia campbelli Philpott, 1927
 Pseudocoremia cineracia Howes, 1942
 Pseudocoremia colpogramma Meyrick, 1936
 Pseudocoremia fascialata Philpott, 1903
 Pseudocoremia fenerata C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Pseudocoremia flava Warren, 1896
 Pseudocoremia fluminea Philpott, 1926
 Pseudocoremia insignita Philpott, 1930
 Pseudocoremia lactiflua Meyrick, 1912
 Pseudocoremia leucelaea Meyrick, 1909
 Pseudocoremia lupinata C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Pseudocoremia lutea Philpott, 1914
 Pseudocoremia melinata C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Pseudocoremia modica Philpott, 1921
 Pseudocoremia monacha Hudson, 1903
 Pseudocoremia ombrodes Meyrick, 1902
 Pseudocoremia productata Walker, 1862
 Pseudocoremia rudisata ampla Hudson, 1923
 Pseudocoremia rudisata rudisata Walker, 1862
 Pseudocoremia suavis Butler, 1879
 Pseudocoremia terrena Philpott, 1915
 Samana acutata Butler, 1877
 Samana falcatella Walker, 1863
 Sarisa muriferata (Walker, 1863)
 Scopula rubraria (Doubleday in White & Doubleday, 1843)
 Sestra flexata Walker, 1862
 Sestra humeraria Walker, 1861
 Tatosoma agrionata Walker, 1862
 Tatosoma alta Philpott, 1913
 Tatosoma apicipallida Prout, 1914
 Tatosoma fasciata Philpott, 1914
 Tatosoma lestevata Walker, 1862
 Tatosoma monoviridisata Clarke, 1920
 Tatosoma tipulata Walker, 1862
 Tatosoma topia Philpott, 1903
 Tatosoma transitaria Walker, 1862
 Theoxena scissaria (Guenee, 1868)
 Xanthorhoe bulbulata Guenee, 1868
 Xanthorhoe frigida Howes, 1946
 Xanthorhoe lophogramma Meyrick, 1897
 Xanthorhoe occulta Philpott, 1903
 Xanthorhoe orophylla Meyrick, 1884
 Xanthorhoe orophylloides Hudson, 1909
 Xanthorhoe semifissata Walker, 1862
 Xyridacma alectoraria Walker, 1860
 Xyridacma ustaria Walker, 1863
 Xyridacma veronicae Prout, 1934
 Zermizinga indocilisaria Walker, 1863

Гліфіптеригіди (Glyphipterigidae) 
 Glyphipterix achlyoessa Meyrick, 1880
 Glyphipterix acronoma Meyrick, 1888
 Glyphipterix acrothecta Meyrick, 1880
 Glyphipterix aenea Philpott, 1917
 Glyphipterix aerifera Meyrick, 1912
 Glyphipterix astrapaea Meyrick, 1880
 Glyphipterix ataracta Meyrick, 1888
 Glyphipterix aulogramma Meyrick, 1907
 Glyphipterix bactrias Meyrick, 1911
 Glyphipterix barbata Philpott, 1918
 Glyphipterix brachydelta Meyrick, 1916
 Glyphipterix calliactis Meyrick, 1914
 Glyphipterix cionophora Meyrick, 1888
 Glyphipterix codonias Meyrick, 1909
 Glyphipterix dichorda Meyrick, 1911
 Glyphipterix erastis Meyrick, 1911
 Glyphipterix euastera Meyrick, 1880
 Glyphipterix iocheaera Meyrick, 1880
 Glyphipterix leptosema Meyrick, 1888
 Glyphipterix metasticta Meyrick, 1907
 Glyphipterix morangella C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Glyphipterix necopina Philpott, 1927
 Glyphipterix nephoptera Meyrick, 1888
 Glyphipterix octonaria Philpott, 1924
 Glyphipterix oxymachaera Meyrick, 1880
 Glyphipterix rugata Meyrick, 1915
 Glyphipterix scintilella Walker, 1864
 Glyphipterix scintilla Clarke, 1926
 Glyphipterix scolias Meyrick, 1910
 Glyphipterix similis Philpott, 1928
 Glyphipterix triselena Meyrick, 1880
 Glyphipterix tungella C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Glyphipterix xestobela Meyrick, 1888
 Glyphipterix zelota Meyrick, 1888
 Pantosperma holochalca Meyrick, 1888

Молі-строкатки (Gracillariidae) 
 Acrocercops aellomacha Meyrick, 1880
 Acrocercops aethalota Meyrick, 1880
 Acrocercops alysidota Meyrick, 1880
 Acrocercops panacicorticis Watt, 1920
 Acrocercops panacifinens Watt, 1920
 Acrocercops panacitorsens Watt, 1920
 Acrocercops panacivagans Watt, 1920
 Acrocercops panacivermiformis Watt, 1920
 Acrocercops zorionella Hudson, 1918
 Caloptilia azaleella Brants, 1913
 Caloptilia chalcodelta Meyrick, 1889
 Caloptilia chrysitis C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Caloptilia elaeas Meyrick, 1911
 Caloptilia linearis Butler, 1877
 Caloptilia octopunctata (Turner, 1894)
 Caloptilia selenitis Meyrick, 1909
 Conopomorpha cyanospila Meyrick, 1886
 Macarostola miniella (C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875)
 Parectopa leucocyma (Meyrick, 1889)
 Phyllonorycter messaniella (Zeller, 1846)
 Porphyrosela hardenbergiella (Wise, 1957)
 Polysoma eumetalla (Meyrick, 1880)

Тонкопряди (Hepialidae) 
 Aenetus virescens (Doubleday in White & Doubleday, 1843)
 Aoraia aspina Dugdale, 1994
 Aoraia aurimaculata Philpott, 1914
 Aoraia dinodes Meyrick, 1890
 Aoraia ensyii Butler, 1877
 Aoraia flavida Dugdale, 1994
 Aoraia hespera Dugdale, 1994
 Aoraia insularis Dugdale, 1994
 Aoraia lenis Dugdale, 1994
 Aoraia macropis Dugdale, 1994
 Aoraia oreobolae Dugdale, 1994
 Aoraia orientalis Dugdale, 1994
 Aoraia rufivena Dugdale, 1994
 Aoraia senex Hudson, 1908
 Cladoxycanus minos (Hudson, 1905)
 Dioxycanus fuscus (Philpott, 1914)
 Dioxycanus oreas (Hudson, 1920)
 Dumbletonius characterifer (Walker, 1865)
 Dumbletonius unimaculatus (Salmon, 1948)
 Heloxycanus patricki Dugdale, 1994
 Wiseana cervinata Walker, 1865
 Wiseana copularis Meyrick, 1912
 Wiseana fuliginea Butler, 1879
 Wiseana jocosa Meyrick, 1912c
 Wiseana mimica Philpott, 1923
 Wiseana signata Walker, 1856
 Wiseana umbraculata Guenee, 1868

Мінно-чохликові молі (Incurvariidae) 
 Rhathamictis perspersa Meyrick, 1924

Лецитоцериди (Lecithoceridae) 
 Compsistis bifaciella (Walker, 1864)
 Lecithocera micromela Lower, 1897

Lymantriidae 
 Orgyia thyellina Butler, 1881
 Teia anartoides Walker, 1855

Крихітки-молі (Lyonetiidae) 
 Bedellia psamminella Meyrick, 1889
 Bedellia somnulentella (sweet potato leaf miner) Zeller, 1847
 Cateristis eustyla Meyrick, 1889
 Leucoptera spartifoliella (Scotch broom twig miner) (Hübner, [1810-1813])
 Stegommata leptomitella Meyrick, 1880

Молі зубаті (Micropterigidae) 
 Micropardalis aurella (Hudson, 1918)
 Micropardalis doroxena (Meyrick, 1888)
 Sabatinca aemula Philpott, 1924
 Sabatinca aenea Hudson, 1923
 Sabatinca aurantiaca Philpott, 1924
 Sabatinca barbarica Philpott, 1918
 Sabatinca calliarcha Meyrick, 1912
 Sabatinca caustica Meyrick, 1912
 Sabatinca chalcophanes (Meyrick, 1886)
 Sabatinca chrysargyra (Meyrick, 1886)
 Sabatinca demissa Philpott, 1923
 Sabatinca heighwayi Philpott, 1927
 Sabatinca ianthina Philpott, 1921
 Sabatinca incongruella Walker, 1863
 Sabatinca lucilia Clarke, 1920
 Sabatinca passalota Meyrick, 1923
 Sabatinca quadrijuga Meyrick, 1912
 Zealandopterix zonodoxa (Meyrick, 1888)

Mnesarchaeidae 
 Mnesarchaea acuta Philpott, 1929
 Mnesarchaea fallax Philpott, 1927
 Mnesarchaea fusca Philpott, 1922
 Mnesarchaea fusilella Walker, 1864
 Mnesarchaea hamadelpha Meyrick, 1888
 Mnesarchaea loxoscua Meyrick, 1888
 Mnesarchaea paracosma Meyrick, 1886

Вузькокрилі молі (Momphidae) 
 Zapyrastra calliphana Meyrick, 1889
 Zapyrastra stellata Philpott, 1931

Молі-малюки (Nepticulidae) 
 Stigmella aigialeia Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella aliena Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella atrata Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella cassiniae Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella childi Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella cypracma (Meyrick, 1916)
 Stigmella erysibodea Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella fulva (Watt, 1921)
 Stigmella hakekeae Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella hamishella Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella hoheriae Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella ilsea Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella insignis (Philpott, 1927)
 Stigmella kaimanua Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella laqueorum (Dugdale, 1971)
 Stigmella lucida (Philpott, 1919)
 Stigmella maoriella (Walker, 1864)
 Stigmella microtheriella (Stainton, 1854)
 Stigmella ogygia (Meyrick, 1889)
 Stigmella oriastra (Meyrick, 1917)
 Stigmella palaga Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella platina Donner & Wilkinson, 1989
 Stigmella progama (Meyrick, 1924)
 Stigmella progonopis (Meyrick, 1921)
 Stigmella propalaea (Meyrick, 1889)
 Stigmella sophorae (Hudson, 1939)
 Stigmella tricentra (Meyrick, 1889)
 Stigmella watti Donner & Wilkinson, 1989

Совки (Noctuidae) 
 Achaea janata (Linnaeus, 1758)
 Agrotis admirationis Guenée, 1868
 Agrotis infusa Boisduval, 1838
 Agrotis innominata Hudson, 1898
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis munda (Walker, 1857)
 Aletia argentaria Howes, 1945
 Aletia cucullina Guenee, 1868
 Aletia cuneata Philpott, 1916
 Aletia cyanopetra (Meyrick, 1927)
 Aletia dentata Philpott, 1923
 Aletia empyrea Hudson, 1918
 Aletia falsidica falsidica Meyrick, 1911
 Aletia falsidica hamiltoni Hampson, 1913
 Aletia fibriata Meyrick, 1913
 Aletia inconstans Butler, 1880
 Aletia lacustris Meyrick, 1934
 Aletia longstaffi Howes, 1911
 Aletia mitis Butler, 1877
 Aletia moderata Walker, 1865
 Aletia nobilia Howes, 1946
 Aletia obsecrata Meyrick, 1914
 Aletia panda Philpott, 1920
 Aletia probenota Howes, 1945
 Aletia sistens Guenee, 1868
 Aletia sollennis Meyrick, 1914
 Aletia temperata Walker, 1858
 Aletia virescens Butler, 1879
 Anomis flava Fabricius, 1775
 Anomis involuta Walker, 1858
 Anticarsia irrorata (Fabricius, 1781)
 Arcte coerula (Guenee, 1852)
 Artigisa melanephele Hampson, 1914
 Athetis tenuis (Butler, 1886)
 Athetis thoracica (Moore, 1884) (recorded as Athetis nonagrica)
 Austramathes purpurea (Butler, 1879)
 Austramathes pessota (Meyrick, 1887)
 Bityla defigurata Walker, 1865
 Bityla sericea Butler, 1877
 Callopistria maillardi Guénée, 1862
 Celama parvitis (Howes, 1917)
 Chrysodeixis argentifera Guenee, 1852
 Chrysodeixis eriosoma Doubleday in White & Doubleday, 1843
 Condica illecta (Walker, 1865)
 Cosmodes elegans (Donovan, 1805)
 Ctenoplusia albostriata (Bremer & Grey, 1853)
 Dasypodia cymatodes Guenee, 1852
 Dasypodia selenophora Guenee, 1852
 Diarsia intermixta (Guenee, 1852)
 Dipaustica epiastra (Meyrick, 1911)
 Ectopatria aspera (Walker, 1857)
 Eudocima phaloniaClerck, 1764
 Eudocima materna Linnaeus, 1767
 Euxoa ceropachoides (Guenée, 1868)
 Feredayia graminosa (Walker, 1857)
 Grammodes pulcherrima T.P. Lucas, 1892
 Graphania agorastis Meyrick, 1887
 Graphania averilla (Hudson, 1921)
 Graphania beata Howes, 1906
 Graphania bromias Meyrick, 1902
 Graphania brunneosa Fox, 1970
 Graphania chlorodonta Hampson, 1911
 Graphania chryserythra Hampson, 1905
 Graphania disjungens Walker, 1858
 Graphania erebia Hudson, 1909
 Graphania fenwicki Philpott, 1921
 Graphania infensa Walker, 1857
 Graphania insignis (Walker, 1865)
 Graphania lignana (Walker, 1857)
 Graphania lindsayi Dugdale, 1988
 Graphania lithias (Meyrick, 1887)
 Graphania maya (Hudson, 1898)
 Graphania mollis (Howes, 1908)
 Graphania morosa (Butler, 1880)
 Graphania mutans (Walker, 1857)
 Graphania nullifera Walker, 1857
 Graphania olivea Watt, 1916
 Graphania oliveri Hampson, 1911
 Graphania omicron Hudson, 1898
 Graphania omoplaca Meyrick, 1887
 Graphania pagaia Hudson, 1909
 Graphania paracausta Meyrick, 1887
 Graphania pelanodes Meyrick, 1931
 Graphania petrograpta Meyrick, 1929
 Graphania phricias Meyrick, 1888
 Graphania plena Walker, 1865
 Graphania prionistis Meyrick, 1887
 Graphania rubescens Butler, 1879
 Graphania scutata Meyrick, 1929
 Graphania sequens Howes, 1912
 Graphania sericata Howes, 1945
 Graphania tetrachroa Meyrick, 1931
 Graphania ustistriga (Walker, 1857)
 Helicoverpa armigera conferta Walker, 1857
 Helicoverpa punctigera Wallengren, 1860
 Homohadena fortis (Butler, 1880)
 Hydrillodes surata Meyrick, 1910
 Hypena gonospilalis Walker, 1866
 Hypocala deflorata australiae Butler, 1892
 Ichneutica cana Howes, 1914
 Ichneutica ceraunias Meyrick, 1887
 Ichneutica dione Hudson, 1898
 Ichneutica homerica Howes, 1943
 Ichneutica lindsayi Philpott, 1926
 Ichneutica marmorata Hudson, 1924
 Ichneutica nervosa Hudson, 1922
 Ichneutica notata Salmon, 1946
 Meterana alcyone Hudson, 1898
 Meterana asterope Hudson, 1898
 Meterana badia Philpott, 1927
 Meterana coctilis Meyrick, 1931
 Meterana coeleno Hudson, 1898
 Meterana decorata Philpott, 1905
 Meterana diatmeta Hudson, 1898
 Meterana dotata Walker, 1857
 Meterana exquisita Philpott, 1903
 Meterana grandiosa Philpott, 1903
 Meterana inchoata Philpott, 1920
 Meterana levis Philpott, 1905
 Meterana merope Hudson, 1898
 Meterana meyricci (Hampson, 1911)
 Meterana ochthistis Meyrick, 1887
 Meterana octans Hudson, 1898
 Meterana pansicolor Howes, 1912
 Meterana pascoi Howes, 1912
 Meterana pauca Philpott, 1910
 Meterana pictula White in Taylor, 1855
 Meterana praesignis Howes, 1911
 Meterana stipata Walker, 1865
 Meterana tartarea Butler, 1877
 Meterana vitiosa Butler, 1877
 Mocis alterna Walker, 1858
 Mocis frugalis (Fabricius, 1775)
 Mocis trifasciata (Stephens, 1830)
 Mythimna loreyimima Rungs, 1953
 Mythimna separata Walker, 1865
 Persectania aversa (Walker, 1856)
 Phalaenoides glycinae Lewin, 1805
 Physetica caerulea (Guenee, 1868)
 Physetica homoscia (Meyrick, 1887)
 Proteuxoa comma (Walker, 1856)
 Proteuxoa tetronycha (Hoare, 2017)
 Pseudoips prasinana (Fabricius, 1781)
 Rhapsa scotosialis Walker, 1866
 Schrankia costaestrigalis (Stephens, 1834)
 Speiredonia spectans (Guenee, 1852)
 Spodoptera exempta Walker, 1857a
 Spodoptera litura Fabricius, 1775
 Spodoptera mauritia acronyctoides Guenee, 1852
 Tathorhynchus fallax Swinhoe, 1902
 Thysanoplusia orichalcea (Fabricius, 1775)
 Tiracola plagiata (Walker, 1857)
 Tmetolophota acontistis Meyrick, 1887
 Tmetolophota alopa Meyrick, 1887
 Tmetolophota arotis Meyrick, 1887
 Tmetolophota atristriga Walker, 1865
 Tmetolophota blenheimensis Fereday, 1883
 Tmetolophota hartii Howes, 1914
 Tmetolophota lissoxyla Meyrick, 1911
 Tmetolophota micrastra Meyrick, 1897
 Tmetolophota paraxysta Meyrick, 1929
 Tmetolophota phaula Meyrick, 1887
 Tmetolophota propria Walker, 1856
 Tmetolophota purdii Fereday, 1883
 Tmetolophota semivittata Walker, 1865
 Tmetolophota similis Philpott, 1924
 Tmetolophota steropastis Meyrick, 1887
 Tmetolophota stulta Philpott, 1905
 Tmetolophota sulcana Fereday, 1883
 Tmetolophota toroneura Meyrick, 1901
 Tmetolophota unica Walker, 1856
 Trigonistis anticlina (Meyrick, 1901)

Ширококрилі молі (Oecophoridae) 
 Atomotricha chloronota Meyrick, 1914
 Atomotricha colligatella (Walker, 1864)
 Atomotricha exsomnis Meyrick, 1913
 Atomotricha isogama Meyrick, 1909
 Atomotricha lewisi Philpott, 1927
 Atomotricha oeconoma Meyrick, 1914
 Atomotricha ommatias Meyrick, 1883
 Atomotricha prospiciens Meyrick, 1924
 Atomotricha sordida Butler, 1877
 Atomotricha versuta Meyrick, 1914
 Barea confusella Walker, 1864
 Barea consignatella Walker, 1864
 Barea exarcha Meyrick, 1883
 Borkhausenia morella Hudson, 1939
 Calicotis crucifera Meyrick, 1889
 Chersadaula ochrogastra Meyrick, 1923
 Coridomorpha stella Meyrick, 1914
 Corocosma memorabilis Meyrick, 1927
 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 Euchersadaula lathriopa Meyrick, 1905
 Euchersadaula tristis Philpott, 1926
 Eulechria zophoessa Meyrick, 1883
 Euthictis chloratma (Meyrick, 1916)
 Gymnobathra ambigua Philpott, 1926
 Gymnobathra bryaula Meyrick, 1905
 Gymnobathra caliginosa Philpott, 1927
 Gymnobathra calliploca Meyrick, 1884
 Gymnobathra callixyla Meyrick, 1888
 Gymnobathra cenchrias Meyrick, 1909
 Gymnobathra dinocosma Meyrick, 1884
 Gymnobathra flavidella Walker, 1864
 Gymnobathra hamatella Walker, 1864
 Gymnobathra hyetodes Meyrick, 1884
 Gymnobathra inaequata Philpott, 1928
 Gymnobathra jubata Philpott, 1918
 Gymnobathra levigata Philpott, 1928
 Gymnobathra omphalota Meyrick, 1888
 Gymnobathra origenes Meyrick, 1936
 Gymnobathra parca Butler, 1877
 Gymnobathra philadelpha Meyrick, 1884
 Gymnobathra primaria Philpott, 1928
 Gymnobathra rufopunctella Hudson, 1950
 Gymnobathra sarcoxantha Meyrick, 1884
 Gymnobathra tholodella Meyrick, 1884
 Hierodoris atychioides (Butler, 1877)
 Hierodoris bilineata  (Salmon, 1948) 
 Hierodoris callispora (Meyrick, 1912)
 Hierodoris electrica (Meyrick, 1889)
 Hierodoris eremita Philpott, 1930
 Hierodoris frigida Philpott, 1923
 Hierodoris gerontion Hoare, 2005
 Hierodoris huia Hoare, 2005
 Hierodoris illita (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Hierodoris insignis Philpott, 1926
 Hierodoris iophanes Meyrick, 1912
 Hierodoris pachystegiae Hoare, 2005
 Hierodoris polita Hoare, 2005
 Hierodoris sesioides Hoare, 2005
 Hierodoris s-fractum Hoare, 2005
 Hierodoris squamea (Philpott, 1915)
 Hierodoris stella (Meyrick, 1914)
 Hierodoris stellata Philpott, 1918
 Hierodoris torrida Hoare, 2005
 Hierodoris tygris Hoare, 2005
 Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
 Izatha
 Lathicrossa leucocentra Meyrick, 1884
 Lathicrossa prophetica Meyrick, 1927
 Leptocroca amenena Meyrick, 1888
 Leptocroca aquilonaris Philpott, 1931
 Leptocroca asphaltis Meyrick, 1911
 Leptocroca lenita Philpott, 1931
 Leptocroca lindsayi Philpott, 1930
 Leptocroca porophora Meyrick, 1929
 Leptocroca scholaea Meyrick, 1884
 Leptocroca variabilis Philpott, 1926
 Leptocroca vinaria Meyrick, 1914
 Leptocroca xyrias Meyrick, 1931
 Locheutis fusca Philpott, 1930
 Locheutis pulla Philpott, 1928
 Locheutis vagata Meyrick, 1916
 Macronemata elaphia Meyrick, 1883
 Mermeristis spodiaea Meyrick, 1915
 Oxythecta austrina (Meyrick, 1914)
 Pachyrhabda antinoma Meyrick, 1910
 Phaeosaces apocrypta Meyrick, 1886
 Phaeosaces coarctatella Walker, 1864
 Phaeosaces compsotypa Meyrick, 1886
 Phaeosaces lindsayae Philpott, 1928
 Schiffermuelleria orthophanes (Meyrick, 1905)
 Scieropepla typhicola Meyrick, 1886
 Sphyrelata laetifica Turner, 1917
 Stathmopoda albimaculata Philpott, 1931
 Stathmopoda aposema Meyrick, 1901
 Stathmopoda aristodoxa Meyrick, 1926
 Stathmopoda caminora Meyrick, 1890
 Stathmopoda campylocha Meyrick, 1889
 Stathmopoda coracodes Meyrick, 1923
 Stathmopoda distincta Philpott, 1923
 Stathmopoda endotherma Meyrick, 1931
 Stathmopoda holochra Meyrick, 1889
 Stathmopoda horticola Dugdale, 1988
 Stathmopoda melanochra Meyrick, 1897
 Stathmopoda mysteriastis Meyrick, 1901
 Stathmopoda plumbiflua Meyrick, 1911
 Stathmopoda skelloni Butler, 1880
 Stathmopoda trimolybdias Meyrick, 1926
 Tachystola acroxantha (Meyrick, 1885)
 Thamnosara sublitella (Walker, 1864)
 Thylacosceles acridomima Meyrick, 1889
 Thylacosceles radians Philpott, 1918
 Tinearupa sorenseni aucklandiae Dugdale, 1971
 Tinearupa sorenseni sorenseni Salmon & Bradley, 1956
 Tingena actinias Meyrick, 1901
 Tingena affinis Philpott, 1926
 Tingena afflicta Philpott, 1926
 Tingena aletis Meyrick, 1905
 Tingena amiculata Philpott, 1926
 Tingena anaema Meyrick, 1884
 Tingena ancogramma Meyrick, 1919
 Tingena apanthes Meyrick, 1884
 Tingena apertella Walker, 1864
 Tingena aphrontis Meyrick, 1884
 Tingena armigerella Walker, 1864
 Tingena aurata Philpott, 1931
 Tingena basella Walker, 1863
 Tingena berenice Meyrick, 1929
 Tingena brachyacma Meyrick, 1909
 Tingena chloradelpha Meyrick, 1905
 Tingena chloritis Meyrick, 1884
 Tingena chrysogramma Meyrick, 1884
 Tingena clarkei Philpott, 1928
 Tingena collitella Walker, 1864
 Tingena compsogramma Meyrick, 1920
 Tingena contextella Walker, 1864
 Tingena crotala Meyrick, 1915
 Tingena decora Philpott, 1928
 Tingena enodis Philpott, 1927
 Tingena epichalca Meyrick, 1886
 Tingena epimylia Meyrick, 1884
 Tingena eriphaea Meyrick, 1914
 Tingena eumenopa Meyrick, 1926
 Tingena falsiloqua Meyrick, 1932
 Tingena fenestrata Philpott, 1926
 Tingena grata Philpott, 1927
 Tingena griseata Butler, 1877
 Tingena hastata Philpott, 1916
 Tingena hemimochla Meyrick, 1884
 Tingena homodoxa Meyrick, 1884
 Tingena honesta Philpott, 1929
 Tingena honorata Philpott, 1918
 Tingena hoplodesma Meyrick, 1884
 Tingena horaea Meyrick, 1884
 Tingena idiogama Meyrick, 1924
 Tingena innotella Walker, 1864
 Tingena lassa Philpott, 1930
 Tingena laudata Philpott, 1930
 Tingena letharga Meyrick, 1884
 Tingena levicula Philpott, 1930
 Tingena loxotis Meyrick, 1905
 Tingena macarella Meyrick, 1884
 Tingena maranta Meyrick, 1886
 Tingena marcida Philpott, 1927
 Tingena melanamma Meyrick, 1905
 Tingena melinella C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Tingena monodonta Meyrick, 1911
 Tingena morosa Philpott, 1926
 Tingena nycteris Meyrick, 1890
 Tingena ombrodella Hudson, 1950
 Tingena opaca Philpott, 1926
 Tingena ophiodryas Meyrick, 1936
 Tingena oporaea Meyrick, 1884
 Tingena oxyina Meyrick, 1884
 Tingena pallidula Philpott, 1924
 Tingena paratrimma Meyrick, 1910
 Tingena paula Philpott, 1927
 Tingena penthalea Meyrick, 1905
 Tingena perichlora Meyrick, 1907
 Tingena pharmactis Meyrick, 1905
 Tingena phegophylla Meyrick, 1884
 Tingena plagiatella Walker, 1863
 Tingena pronephela Meyrick, 1907
 Tingena robiginosa Philpott, 1915
 Tingena seclusa Philpott, 1921
 Tingena serena Philpott, 1926
 Tingena siderodeta Meyrick, 1884
 Tingena siderota Meyrick, 1888
 Tingena sinuosa Philpott, 1928
 Tingena tephrophanes Meyrick, 1929
 Tingena terrena Philpott, 1926
 Tingena thalerodes Meyrick, 1916
 Tingena vestita Philpott, 1926
 Tingena xanthodesma Philpott, 1923
 Tingena xanthomicta Meyrick, 1916
 Trachypepla amphileuca Meyrick, 1914
 Trachypepla anastrella Meyrick, 1883
 Trachypepla angularis Philpott, 1929
 Trachypepla aspidephora Meyrick, 1883
 Trachypepla conspicuella Walker, 1864
 Trachypepla contritella Walker, 1864
 Trachypepla cyphonias Meyrick, 1927
 Trachypepla euryleucota Meyrick, 1883
 Trachypepla festiva Philpott, 1930
 Trachypepla galaxias Meyrick, 1883
 Trachypepla hieropis Meyrick, 1892
 Trachypepla importuna Meyrick, 1914
 Trachypepla indolescens Meyrick, 1927
 Trachypepla ingenua Meyrick, 1911
 Trachypepla leucoplanetis Meyrick, 1883
 Trachypepla lichenodes Meyrick, 1883
 Trachypepla minuta Philpott, 1931
 Trachypepla nimbosa Philpott, 1930
 Trachypepla ocneropis Meyrick, 1936
 Trachypepla photinella Meyrick, 1883
 Trachypepla protochlora Meyrick, 1883
 Trachypepla roseata Philpott, 1923
 Trachypepla semilauta Philpott, 1918
 Trachypepla spartodeta Meyrick, 1883

Plutellidae 
 Charixena iridoxa (Meyrick, 1916)
 Chrysorthenches argentea Dugdale, 1996
 Chrysorthenches drosochalca Meyrick, 1905
 Chrysorthenches glypharcha Meyrick, 1919
 Chrysorthenches halocarpi Dugdale, 1996
 Chrysorthenches phyllocladi Dugdale, 1996
 Chrysorthenches polita Philpott, 1918
 Chrysorthenches porphyritis Meyrick, 1886
 Chrysorthenches virgata Philpott, 1920
 Doxophyrtis hydrocosma Meyrick, 1914
 Hierodoris stellata Philpott, 1918
 Leuroperna sera (Meyrick, 1886)
 Orthenches chartularia Meyrick, 1924
 Orthenches chlorocoma Meyrick, 1886
 Orthenches dictyarcha Meyrick, 1927
 Orthenches disparilis Philpott, 1931
 Orthenches homerica Salmon, 1956
 Orthenches prasinodes Meyrick, 1886
 Orthenches saleuta Meyrick, 1913
 Orthenches semifasciata Philpott, 1915
 Orthenches septentrionalis Philpott, 1930
 Orthenches similis Philpott, 1924
 Orthenches vinitincta Philpott, 1917
 Phylacodes cauta Meyrick, 1905
 Plutella antiphona Meyrick, 1901
 Plutella psammochroa Meyrick, 1886
 Plutella xylostella (diamondback moth) Linnaeus, 1758
 Proditrix chionochloae Dugdale, 1987
 Proditrix gahniae Dugdale, 1987
 Proditrix megalynta Meyrick, 1915
 Proditrix tetragona Hudson, 1918
 Protosynaema eratopis Meyrick, 1886
 Protosynaema hymenopis Meyrick, 1935
 Protosynaema matutina Philpott, 1928
 Protosynaema quaestuosa Meyrick, 1924
 Protosynaema steropucha Meyrick, 1886

Мішечниці (Psychidae) 
 Cebysa leucotelus Walker, 1854
 Grypotheca horningae Dugdale, 1987
 Grypotheca pertinax Dugdale, 1987
 Grypotheca triangularis Philpott, 1930
 Liothula omnivora Fereday, 1878
 Mallobathra abyssina Clarke, 1934
 Mallobathra angusta Philpott, 1928
 Mallobathra aphrosticha Meyrick, 1912
 Mallobathra campbellica Dugdale, 1971
 Mallobathra cana Philpott, 1927
 Mallobathra cataclysma Clarke, 1934
 Mallobathra crataea Meyrick, 1888
 Mallobathra fenwicki Philpott, 1924
 Mallobathra homalopa Meyrick, 1891
 Mallobathra lapidosa Meyrick, 1914
 Mallobathra memotuina Clarke, 1934
 Mallobathra metrosema Meyrick, 1888
 Mallobathra obscura Philpott, 1928
 Mallobathra perisseuta Meyrick, 1920
 Mallobathra petrodoxa Meyrick, 1923
 Mallobathra scoriota Meyrick, 1909
 Mallobathra strigulata Philpott, 1924
 Mallobathra subalpina Philpott, 1930
 Mallobathra tonnoiri Philpott, 1927
 Orophora unicolor (Butler, 1877)
 Reductoderces araneosa Meyrick, 1914
 Reductoderces aucklandica Dugdale, 1971
 Reductoderces cawthronella Philpott, 1921
 Reductoderces fuscoflava Salmon & Bradley, 1956
 Reductoderces illustris Philpott, 1917
 Reductoderces microphanes Meyrick, 1888
 Rhathamictis nocturna Clarke, 1926
 Rhathamictis perspera Meyrick, 1924
 Scoriodyta conisalia Meyrick, 1888
 Scoriodyta dugdalei Haettenschwiler, 1989
 Scoriodyta patricki Haettenschwiler, 1989
 Scoriodyta rakautarensis Haettenschwiler, 1989
 Scoriodyta sereinae Haettenschwiler, 1989
 Scoriodyta suttonensis Haettenschwiler, 1989
 Scoriodyta virginella Haettenschwiler, 1989

Пальцекрилки (Pterophoridae) 
 Lantanophaga pusillidactyla (Walker, 1864)
 Platyptilia aelodes Meyrick, 1902
 Platyptilia campsiptera Meyrick, 1907
 Platyptilia carduidactyla Riley, 1869
 Platyptilia deprivatalis Walker, 1864
 Platyptilia falcatalis Walker, 1864
 Platyptilia heliastis Meyrick, 1885
 Platyptilia hokowhitalis Hudson, 1939
 Platyptilia isoterma Meyrick, 1909
 Platyptilia pulverulenta Philpott, 1923
 Platyptilia repletalis Walker, 1864
 Pterophorus furcatalis Walker, 1864
 Pterophorus innotatalis Walker, 1864
 Pterophorus monospilalis Walker, 1864
 Sphenarches caffer (Zeller, 1852)
 Stenoptilia celidota Meyrick, 1885
 Stenoptilia charadrias Meyrick, 1885
 Stenoptilia epotis Meyrick, 1905
 Stenoptilia lithoxesta Meyrick, 1885
 Stenoptilia orites Meyrick, 1885
 Stenoptilia zophodactyla Duponchel, 1838

Вогнівки (Pyralidae) 
 Achroia grisella (Fabricius, 1794)
 Aglossa caprealis (Hübner, [1800-1809])
 Cadra cautella (Walker, 1863)
 Crocydopora cinigerella (Walker, 1866)
 Cryptoblabes gnidiella (Millière, 1867)
 Delogenes limodoxa Meyrick, 1918
 Diasemia grammalis Doubleday in White & Doubleday, 1843
 Diasemiopsis ramburialis (Duponchel, 1834)
 Diplopseustis perieresalis (Walker, 1859)
 Dracaenura aegialitis Meyrick, 1910
 Endotricha pyrosalis Guenee, 1854
 Ephestia elutella Hübner, 1796
 Ephestia kuehniella Zeller, 1879
 Eranistis pandora Meyrick, 1910
 Etiella behrii (Zeller, 1848)
 Galleria mellonella (Linnaeus, 1758)
 Gauna aegusalis (Walker, 1859)
 Herpetogramma licarsisalis (Walker, 1859)
 Homoeosoma anaspila Meyrick, 1901
 Homoeosoma ischnomorpha Meyrick, 1931
 Hymenia recurvalis (Fabricius, 1775)
 Oligochroa oculiferella (Meyrick, 1879)
 Patagoniodes farinaria (Turner, 1904)
 Plodia interpunctella (Hübner, [1810-1813])
 Pyralis farinalis Linnaeus, 1758
 Scoparia acharis Meyrick, 1885
 Scoparia albafascicula Salmon in Salmon & Bradley, 1956
 Scoparia animosa Meyrick, 1914
 Scoparia apheles Meyrick, 1885
 Scoparia asaleuta Meyrick, 1907
 Scoparia astragalota Meyrick, 1885
 Scoparia augastis Meyrick, 1907
 Scoparia autochroa Meyrick, 1907
 Scoparia autumna Philpott, 1927d
 Scoparia caesia Philpott, 1926
 Scoparia caliginosa Philpott, 1918
 Scoparia chalicodes Meyrick, 1885
 Scoparia cinefacta Philpott, 1926
 Scoparia claranota Howes, 1946
 Scoparia clavata Philpott, 1912
 Scoparia contexta Philpott, 1931
 Scoparia crepuscula Salmon, 1946
 Scoparia cyameuta Meyrick, 1885
 Scoparia declivis Philpott, 1918
 Scoparia diphtheralis Walker, 1866
 Scoparia dryphactis Meyrick, 1911
 Scoparia ejuncida Knaggs, 1867
 Scoparia encapna Meyrick, 1888
 Scoparia ergatis Meyrick, 1885
 Scoparia exilis Knaggs, 1867
 Scoparia falsa Philpott, 1924
 Scoparia famularis Philpott, 1930
 Scoparia fimbriata Philpott, 1917
 Scoparia fragosa Meyrick, 1910
 Scoparia fumata Philpott, 1915
 Scoparia gracilis Philpott, 1924
 Scoparia halopis Meyrick, 1909
 Scoparia harpalaea Meyrick, 1885
 Scoparia humilialis Hudson, 1950
 Scoparia illota Philpott, 1919
 Scoparia indistinctalis Walker, 1863
 Scoparia limatula Philpott, 1930
 Scoparia lychnophanes Meyrick, 1927
 Scoparia minusculalis Walker, 1866
 Scoparia molifera Meyrick, 1926
 Scoparia monochroma Salmon, 1946
 Scoparia niphospora Meyrick, 1885
 Scoparia nomeutis Meyrick, 1885
 Scoparia pallidula Philpott, 1928
 Scoparia panopla Meyrick, 1885
 Scoparia parachalca Meyrick, 1901
 Scoparia parca Philpott, 1928
 Scoparia parmifera Meyrick, 1909
 Scoparia pascoella Philpott, 1920
 Scoparia petrina Meyrick, 1885
 Scoparia phalerias Meyrick, 1905
 Scoparia pura Philpott, 1924
 Scoparia rotuella C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Scoparia scripta Philpott, 1918
 Scoparia sideraspis Meyrick, 1905
 Scoparia sinuata Philpott, 1930
 Scoparia subita Philpott, 1912
 Scoparia sylvestris Clarke, 1926
 Scoparia tetracycla Meyrick, 1885
 Scoparia trapezophora Meyrick, 1885
 Scoparia triscelis Meyrick, 1909
 Scoparia tuicana Clarke, 1926
 Scoparia turneri Philpott, 1928
 Scoparia ustimacula C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Scoparia valenternota Howes, 1946
 Scoparia vulpecula Meyrick, 1927
 Sporophyla oenospora (Meyrick, 1897)

Roeslerstammiidae 
 Dolichernis chloroleuca Meyrick, 1891
 Vanicela disjunctella Walker, 1864

Сатурнієві (Saturniidae) 
 Actias selene (Hübner, 1807)
 Antheraea pernyi (Guérin-Méneville, 1855)
 Caligula simla (Westwood, 1847)
 Hyalophora cecropia (Linnaeus, 1758)
 Opodiphthera eucalypti (Scott, 1864)
 Samia cynthia (Drury, 1773)

Сцитридіди (Scythrididae) 
 Scythris epistrota Meyrick, 1889
 Scythris nigra Philpott, 1931
 Scythris niphozela Meyrick, 1931
 Scythris triatma Meyrick, 1935

Скляниці (Sesiidae) 
 Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)

Бражникові (Sphingidae) 
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Cizara ardeniae (Lewin, 1805)
 Daphnis placida placida Walker, 1856
 Hippotion celerio (Linnaeus, 1758)

Thyatiridae 
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)

Вікончасті метелики (Thyrididae) 
 Morova subfasciata Walker, 1865

Молі справжні (Tineidae) 
 Amphixystis hapsimacha Meyrick, 1901
 Archyala culta Philpott, 1931
 Archyala lindsayi Philpott, 1927
 Archyala opulenta Philpott, 1926
 Archyala paraglypta Meyrick, 1889
 Archyala pentazyga Meyrick, 1915
 Archyala terranea Butler, 1879
 Astrogenes chrysograpta Meyrick, 1921
 Astrogenes insignita Philpott, 1930
 Bascantis sirenica Meyrick, 1914
 Crypsitricha agriopa (Meyrick, 1888)
 Crypsitricha generosa Philpott, 1926
 Crypsitricha mesotypa Meyrick, 1888
 Crypsitricha pharotoma Meyrick, 1888
 Crypsitricha roseata Meyrick, 1913
 Crypsitricha stereota Meyrick, 1914
 Dryadaula castanea Philpott, 1915
 Dryadaula myrrhina Meyrick, 1905
 Dryadaula pactolia Meyrick, 1901
 Dryadaula terpsichorella (Busck, 1910)
 Endophthora omogramma Meyrick, 1888
 Endophthora pallacopis Meyrick, 1918
 Endophthora rubiginella Hudson, 1939
 Endophthora tylogramma Meyrick, 1924
 Erechthias acrodina (Meyrick, 1912)
 Erechthias charadrota Meyrick, 1880
 Erechthias chasmatias Meyrick, 1880
 Erechthias chionodira Meyrick, 1880
 Erechthias crypsimima (Meyrick, 1920)
 Erechthias decoranda (Meyrick, 1925)
 Erechthias exospila (Meyrick, 1901)
 Erechthias externella (Walker, 1864)
 Erechthias flavostriata (Walsingham, 1907)
 Erechthias fulguritella (Walker, 1863)
 Erechthias hemiclistra (Meyrick, 1911)
 Erechthias indicans Meyrick, 1923
 Erechthias lychnopa Meyrick, 1927
 Erechthias macrozyga Meyrick, 1916
 Erechthias stilbella (Doubleday in White & Doubleday, 1843)
 Erechthias terminella (Walker, 1863)
 Eschatotypa derogatella (Walker, 1863)
 Eschatotypa halosparta (Meyrick, 1919)
 Eschatotypa melichrysa Meyrick, 1880
 Eugennaea laquearia (Meyrick, 1914)
 Habrophila compseuta Meyrick, 1889
 Lindera tessellatella Blanchard, 1852
 Lysiphragma epixyla Meyrick, 1888
 Lysiphragma howesii Quail, 1901
 Lysiphragma mixochlora Meyrick, 1888
 Monopis argillacea Meyrick, 1893
 Monopis crocicapitella Clemens, 1859
 Monopis dimorphella Dugdale, 1971
 Monopis ethelella Newman, 1856
 Monopis ornithias Meyrick, 1888
 Monopis typhlopa Meyrick, 1925
 Nemapogon granella (Linnaeus, 1758)
 Niditinea fuscella (Linnaeus, 1758)
 Opogona aurisquamosa Swezey, 1913
 Opogona comptella Walker, 1864
 Opogona omoscopa Meyrick, 1893
 Petasactis technica (Meyrick, 1888)
 Proterodesma byrsopola Meyrick, 1909
 Proterodesma chathamica Dugdale, 1971
 Proterodesma turbotti Salmon & Bradley, 1956
 Prothinodes grammocosma Meyrick, 1888
 Prothinodes lutata Meyrick, 1914
 Sagephora exsanguis Philpott, 1918
 Sagephora felix Meyrick, 1914
 Sagephora jocularis Philpott, 1926
 Sagephora phortegella Meyrick, 1888
 Sagephora steropastis Meyrick, 1891
 Sagephora subcarinata Meyrick, 1931
 Tephrosaria cimmeria (Meyrick, 1914)
 Thallostoma eurygrapha Meyrick, 1913
 Tinea accusatrix Meyrick, 1916
 Tinea aetherea Clarke, 1926
 Tinea argodelta Meyrick, 1915
 Tinea astraea Meyrick, 1911
 Tinea atmogramma Meyrick, 1927
 Tinea belonota Meyrick, 1888
 Tinea conferta Meyrick, 1914
 Tinea conspecta Philpott, 1931
 Tinea dicharacta Meyrick, 1911
 Tinea dividua Philpott, 1928
 Tinea dubiella Stainton, 1859
 Tinea fagicola Meyrick, 1921
 Tinea furcillata Philpott, 1930
 Tinea margaritis Meyrick, 1914
 Tinea mochlota Meyrick, 1888
 Tinea munita Meyrick, 1932
 Tinea pallescentella Stainton, 1851
 Tinea pellionella Linnaeus, 1758
 Tinea sphenocosma Meyrick, 1919
 Tinea texta Meyrick, 1931
 Tineola bisselliella (Hummel, 1823)
 Trichophaga tapetzella (Linnaeus, 1758)
 Trithamnora certella (Walker, 1863)

Листовійки (Tortricidae) 
 Acleris comariana Lienig & Zeller, 1846
 Acroclita discariana Philpott, 1930
 Apoctena clarkei Philpott, 1930b
 Apoctena conditana Walker, 1863c
 Apoctena fastigata Philpott, 1916
 Apoctena flavescens Butler, 1877
 Apoctena orthocopa Meyrick, 1924b
 Apoctena orthropis Meyrick, 1901
 Apoctena persecta Meyrick, 1914a
 Apoctena pictoriana C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Apoctena spatiosa Philpott, 1923
 Apoctena syntona laqueorum Dugdale, 1971
 Apoctena syntona syntona Meyrick, 1909
 Apoctena taipana C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Apoctena tigris Philpott, 1914
 Argyroploce chlorosaris Meyrick, 1914
 Ascerodes prochlora Meyrick, 1905
 Bactra noteraula Walsingham, 1907
 Bactra optanias Meyrick, 1911
 Capua intractana (Walker, 1869)
 Capua semiferana (Walker, 1863)
 Catamacta alopecana Meyrick, 1885
 Catamacta gavisana Walker, 1863
 Catamacta lotinana Meyrick, 1883
 Catamacta rureana C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Cnephasia holorphna Meyrick, 1911
 Cnephasia incessana Walker, 1863
 Cnephasia jactatana Walker, 1863
 Cnephasia latomana Meyrick, 1885
 Cnephasia melanophaea Meyrick, 1927
 Cnephasia microbathra Meyrick, 1911
 Cnephasia ochnosema Meyrick, 1936
 Cnephasia paterna Philpott, 1926
 Crocidosema plebejana Zeller, 1847
 Cryptaspasma querula (Meyrick, 1912)
 Ctenopseustis filicis Dugdale, 1990
 Ctenopseustis fraterna Philpott, 1930
 Ctenopseustis herana C. Felder, R. Felder & Rogenhofer, 1875
 Ctenopseustis obliquana Walker, 1863
 Ctenopseustis servana Walker, 1863
 Curvisacculus philpotti Dugdale, 1978
 Curvisacculus triorthota Meyrick, 1927
 Cydia pomonella (Linnaeus, 1759)
 Dipterina imbriferana Meyrick, 1881
 Ecclitica hemiclista Meyrick, 1905
 Ecclitica torogramma Meyrick, 1897
 Epalxiphora axenana Meyrick, 1881
 Epichorista abdita Philpott, 1924
 Epichorista allogama Meyrick, 1914
 Epichorista aspistana Meyrick, 1883
 Epichorista crypsidora Meyrick, 1909
 Epichorista elephantina Meyrick, 1885
 Epichorista emphanes Meyrick, 1901
 Epichorista eribola Meyrick, 1889
 Epichorista fraudulenta Philpott, 1928
 Epichorista hemionana Meyrick, 1883
 Epichorista lindsayi Philpott, 1928
 Epichorista mimica Philpott, 1930
 Epichorista siriana Meyrick, 1881
 Epichorista tenebrosa Philpott, 1917
 Epichorista zatrophana Meyrick, 1883
 Epiphyas postvittana (Walker, 1863)
 Ericodesma aerodana Meyrick, 1881
 Ericodesma argentosa Philpott, 1924
 Ericodesma cuneata Clarke, 1926
 Ericodesma melanosperma Meyrick, 1916
 Ericodesma scruposa Philpott, 1924
 Eurythecta curva Philpott, 1918
 Eurythecta eremana Meyrick, 1885
 Eurythecta leucothrinca Meyrick, 1931
 Eurythecta loxias Meyrick, 1888
 Eurythecta phaeoxyla Meyrick, 1938
 Eurythecta robusta Butler, 1877
 Eurythecta zelaea Meyrick, 1905
 Gelophaula aenea Butler, 1877
 Gelophaula aridella Clarke, 1934
 Gelophaula lychnophanes Meyrick, 1916
 Gelophaula palliata Philpott, 1914
 Gelophaula praecipitalis Meyrick, 1934
 Gelophaula siraea Meyrick, 1885
 Gelophaula tributaria Philpott, 1913
 Gelophaula trisulca Meyrick, 1916
 Gelophaula vana Philpott, 1928
 Grapholita molesta (Busck in Quaintance & Wood, 1916)
 Harmologa amplexana Zeller, 1875
 Harmologa columella Meyrick, 1927
 Harmologa festiva Philpott, 1915
 Harmologa oblongana Walker, 1863
 Harmologa petrias Meyrick, 1901
 Harmologa pontifica Meyrick, 1911
 Harmologa reticularis Philpott, 1915
 Harmologa sanguinea Philpott, 1915
 Harmologa scoliastis Meyrick, 1907
 Harmologa sisyrana Meyrick, 1883
 Harmologa speciosa Philpott, 1927
 Harmologa toroterma Hudson, 1925
 Hendecasticha aethaliana Meyrick, 1881
 Leucotenes coprosmae (Dugdale, 1990)
 Lopharcha insolita (Dugdale, 1966)
 Maoritenes cyclobathra Meyrick, 1907
 Maoritenes modesta Philpott, 1930
 Merophyas leucaniana Walker, 1863
 Merophyas paraloxa Meyrick, 1907
 Ochetarcha miraculosa (Meyrick, 1917)
 Parienia mochlophorana (Meyrick, 1883)
 Philocryptica polypodii (Watt, 1921)
 Planotortrix avicenniae Dugdale, 1990
 Planotortrix excessana Walker, 1863
 Planotortrix flammea Salmon, 1956
 Planotortrix notophaea Turner, 1926
 Planotortrix octo Dugdale, 1990
 Planotortrix octoides Dugdale, 1990
 Planotortrix puffini Dugdale, 1990
 Polychrosis meliscia Meyrick, 1910
 Prothelymna antiquana Walker, 1863
 Prothelymna niphostrota Meyrick, 1907
 Protithona fugitivana Meyrick, 1883
 Protithona potamias Meyrick, 1909
 Pyrgotis arcuata Philpott, 1915
 Pyrgotis calligypsa Meyrick, 1926
 Pyrgotis chrysomela Meyrick, 1914
 Pyrgotis consentiens Philpott, 1916
 Pyrgotis eudorana Meyrick, 1885
 Pyrgotis humilis Philpott, 1930
 Pyrgotis plagiatana Walker, 1863
 Pyrgotis plinthoglypta Meyrick, 1892
 Pyrgotis pyramidias Meyrick, 1901
 Pyrgotis transfixa Meyrick, 1924
 Pyrgotis zygiana Meyrick, 1883
 Sorensenata agilitata Salmon & Bradley, 1956
 Strepsicrates charopa Meyrick, 1888
 Strepsicrates dolopaea Meyrick, 1905
 Strepsicrates ejectana Walker, 1863
 Strepsicrates emplasta Meyrick, 1901
 Strepsicrates infensa Meyrick, 1911
 Strepsicrates macropetana Meyrick, 1881
 Strepsicrates melanotreta Meyrick, 1910
 Strepsicrates parthenia Meyrick, 1888
 Strepsicrates sideritis Meyrick, 1905
 Strepsicrates zopherana Meyrick, 1881
 Tortrix antichroa Meyrick, 1919
 Tortrix demiana Meyrick, 1883
 Tortrix fervida Meyrick, 1901
 Tortrix incendaria Meyrick, 1923
 Tortrix molybditis Meyrick, 1907
 Tortrix sphenias Meyrick, 1909
 Tortrix zestodes Meyrick, 1924

Молі горностаєві (Yponomeutidae) 
 Prays nephelomima Meyrick, 1907
 Zelleria copidota Meyrick, 1889
 Zelleria maculata Philpott, 1930
 Zelleria porphyraula Meyrick, 1927
 Zelleria rorida Philpott, 1918
 Zelleria sphenota Meyrick, 1889

Некласифіковані 
 Cadmogenes literata Meyrick, 1923
 Lysiphragma (s.l.) argentaria Salmon, 1948 
 Titanomis sisyrota Meyrick, 1888

Посилання 
 Te Ara — the Encyclopedia of New Zealand — Butterflies and moths
 New Zealand Entomological Society
 Monarch Butterfly NZ Trust
 New Zealand Lepidoptera

лускокрилі
Фауна Нової Зеландії
Нової Зеландії